Treece kan syfta på:

 Henry Treece, brittisk poet och författare av ungdomsromaner
 Treece, Kansas, spökstad i Cherokee County